Jarovit je božanstvo zapadnoslavenskog panteona. Uspoređivan je s Marsom, bogom rata, srdžbe i jarosti. Smatran je i božanstvom plodnosti. Korijen jar u Jarovitovom imenu znači nasilan. U Jarovitovom hramu u Wolgastu čuvao se štit koji se iznosio svaki put kad bi narod molio za pobjedu u borbi. Štit je bio neobično velik i obložen zlatnim pločicama. Prolazeći kroz Wolgast, Oton Bamberški uočio je da narod slavi boga Gerovita noseći njegov idol potpuno pokriven zastavama.

vidi:
Slavenska mitologija

Slavenska mitologija